Carlos Casares peut désigner :

Patronymes 
 Carlos Casares, gouverneur argentin ;
 Carlos Casares Mouriño (1941—2002), écrivain espagnol.

Toponymes 
 Carlos Casares, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Carlos Casares,  situé dans la province de Buenos Aires ;
 Gare de Carlos Casares, gare de chemin de fer, située à Carlos Casares, Argentine.